Bianchi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Valentin L'vovitsch Bianki
 Giovanni Bianchi